Ricardo Pérez puede referirse a:

 Ricardo Pérez Flores (1958-), futbolista mexicano;
 Ricardo Pérez Tamayo (1973-), futbolista colombiano;
 Ricardo Pérez Godoy (1905-1982), presidente del Perú (durante 1962-1963);
 Ricardo Pérez de Zabalza, futbolista español;
 Ricardo Pérez Zegarra (1979-), futbolista peruano;
 José Ricardo Pérez (1963-), futbolista colombiano;
 Ricardo Pérez Godoy (1905-1982), militar peruano;
 Ricardo Pérez (1944-), futbolista argentino;
 Ricardo Pérez (1994-), comediante mexicano